Heart's Content (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Heart's Content Cable Station, een telegrafiegebouw in die gemeente
 Heart's Content National Scenic Area, een beschermd oerbos in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Heart's Content (album), een album van de Amerikaanse jazzgitarist Peter Bernstein